Cromme ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Cromme (1901–1953), deutscher Apotheker und Politiker (CDU)
 Carl Cromme (1908–?), deutscher Senator
 Franz Cromme (1939–2020), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker (CDU)
 Gerhard Cromme (* 1943), deutscher Manager
 Hans Cromme (1904–?), deutscher Ingenieur und Manager
 Ludwig Cromme (* 1951), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Crome